YSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salmon Arm (Columbia Britannica) (Canada)